Hephebocerus är ett släkte av skalbaggar. Hephebocerus ingår i familjen Brentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Hephebocerus